Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2014 nastoupilo patnáct dvojic. Nejvýše nasazený pár měl volný los do druhého kola. Obhájcem titulu byly Američanky Raquel Kopsová-Jonesová s Abigail Spearsovou, které v semifinále nestačily na Kaniovou a Siniakovou.

Deblovou soutěž vyhrála třetí nasazená dvojice Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová ze Španělska, jejíž členky ve finále zdolaly polsko-český pár Paula Kaniová a Kateřina Siniaková. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–2 a 4–6, rozhodl o vítězkách až supertiebrak poměrem míčů a [10–5]. Šampiónky si rozdělily částku 38 000 dolarů a každá z nich si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 470 bodů.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  'Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Andrea Petkovicová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014